AKY peut faire référence à :
 l' (ville anciennement nommée Akyab), dans l'État d'Arakan en Birmanie, selon la liste des codes AITA des aéroports.